Lamelas ist der Familienname folgender Personen:
 David Lamelas (* 1946), argentinischer Künstler
 Diego Lamelas (* 1972), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Jordi Lamelas (* 1970), andorranischer Fußballspieler
 Yago Lamelas (* 1977), spanischer Leichtathlet

 Lamelas (Santo Tirso), Ort und ehemalige Gemeinde im nordportugiesischen Concelho de Santo Tirso